O jornal Oriente Médio Vivo é uma publicação independente, que nasceu no dia 20 de fevereiro de 2006.

A proposta do jornal é apresentar-se como uma alternativa à mídia de massa quanto aos fatos noticiados sobre os conflitos no Oriente Médio. Segundo o jornal, a forma com a qual os eventos locais são expostos é passível de manipulação quanto às nações da região. Dessa forma, por dominarem os meios de comunicação predominantes no Ocidente, os governos e a mídia dos países da coalizão disseminam sua ideologia através de uma propaganda etnocêntrica, visando massificar um ideal reacionário.

O Oriente Médio Vivo  conta com versões online (em PDF) e impressas, sendo completamente gratuito, inclusive os custos de frete para os envios impressos.

As edições são semanais, publicadas todas as segundas-feiras.

O trabalho vem sendo divulgado em faculdades e escolas pelo Brasil, e ao mesmo tempo na Internet, com a versão online do informativo. Aproveitando a invasão do Líbano por Israel em 2006, o jornal cresceu muito rapidamente informado a comunidade árabe-brasileira sobre os fatos do dia a dia dos campos de batalha, com informações normalmente não divulgadas na mídia de massa.

Sobre o Jornal
A ideia de criar um informativo semanal sobre os conflitos no Brasil surgiu há algum tempo, em meio às crises na região causadas após a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão e Iraque. Como foi comprovado por inúmeras vezes pela mídia, a coalizão liderada pelos estadunidenses tentou fazer com que os conflitos se revestissem de uma aparência fanática e descontextualizada, apresentando as nações da região como o "mundo inimigo", através de uma propaganda de guerra que lhes desconstruía a identidade e negando-lhes a liberdade e o direito de existir como povos independentes e livre de domínio e autoridade daqueles que tentam subjugá-los.

Entretanto, como podemos observar, as batalhas atuais foram muito além do que se esperava e não paravam.

Conflitos históricos, como o caso Palestina e Israel, surgiram como paralelos dos conflitos atuais no Afeganistão e Iraque, o que deu margem para que novamente se criasse uma guerra bipolar entre o mundo ocidental e o mundo oriental - esse último focado no Oriente Médio.

Atualmente, as informações que não são usadas como propaganda de guerra a favor do ocidente são restritas, pois alguns canais abertos e grandes centros de jornalismo estão sujeitos a interesses econômicos e acabam sendo levados pelo reacionarismo da coalizão liderada pelos estadunidenses. Dessa forma, um de nossos objetivos será levar às pessoas as informações alternativas às apresentadas pela grande mídia ocidental, propondo-lhes uma reflexão através de outro ponto de vista sobre os fatos, a origem e o propósito dos conflitos e a tentativa de desconstrução étnica que alguns líderes ocidentais têm se empenhado em praticar contra os povos históricos da região.

Acreditamos que podemos caminhar em direção a um mundo no qual todos os ideais destituídos de preconceitos sejam respeitados. Libertar-se de tendências é um passo rumo a uma outra consciência. Nosso jornal apresenta-se como uma forma de debate em reverência aos povos locais, respeitando-lhes sua identidade própria e que, como tantos outros, pretende expor os eventos da região de maneira clara e fundamentada.

Ligações externas
Jornal Oriente Médio Vivo
Fórum de Discussão Oriente Médio Vivo
Biblioteca Virtual Oriente Médio Vivo

Jornais de São Paulo (estado)